Pentatonix — четвёртый студийный альбом американской акапелла-группы Pentatonix, вышедший 16 октября 2015 года на лейбле RCA Records. Продюсерами были сами Pentatonix и Ben Bram. Диск сразу возглавил американский хит-парад Billboard 200.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков.
Диск Pentatonix стал 5-м подряд, вошедшим в лучшую американскую десятку top-10, вслед за предыдущими альбомами That’s Christmas to Me (№ 2 в 2014 году), PTX: Vol. III (EP) (№ 5 в 2014 году), PTX: Vol. II (№ 10 в 2013 году) and PTXMAS (EP) (№ 7 в 2013 году). Их дебютный диск PTX: Volume 1 достиг № 17 в 2012 году.

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы США
Поп-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Вокальная музыка
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний